Die Liste der Mitglieder des 13. Niedersächsischen Landtages enthält alle Abgeordneten, die in der 13. Wahlperiode (1994–1998) dem Niedersächsischen Landtag angehörten. Zur Landesregierung dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Schröder II.

Zusammensetzung

Präsidium 

 Präsident des Niedersächsischen Landtags
 Horst Milde (SPD)
 Vizepräsidenten
 Irmela Hammelstein (SPD, bis 24. Mai 1995)
 Edda Goede (SPD, ab 25. Mai 1995)
 Jürgen Gansäuer (CDU)
 Ernst-Henning Jahn (CDU)
 Erwin Jordan (Grüne, bis 11. Juni 1996)
 Brigitte Litfin (Grüne, ab 19. Juni 1996)

Fraktionen 
Nach der Landtagswahl am 13. März 1994 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende

Abgeordnete

Weblinks 
 Amtliches Verzeichnis der Abgeordneten der 13. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtags (PDF; 147 kB)

Einzelnachweise 

Mitglieder, 13. Wahlperiode
 14